Gedung Wani (Runjung Agung), een plaats in Indonesië
Gedung Wani (Kinal), een plaats in Indonesië
Gedung Wani (Margatiga), een plaats in Indonesië